La Serie A 1966–67 fue la 65.ª edición del campeonato de fútbol de más alto nivel en Italia y la 35.ª bajo el formato de grupo único. Juventus ganó su 13.er scudetto.

Clasificación

Resultados

Goleadores 
 18:  Gigi Riva (Cagliari)
 17:  Sandro Mazzola (Inter)
 16:  Kurt Hamrin (Fiorentina)

Bibliografía 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Módena, septiembre de 2005

Enlaces externos 
 Resultados en el sitio oficial de RSSSF

1967
Fútbol en 1966
Fútbol en 1967